Кулик Надія Михайлівна (1914—1964) — Герой Соціалістичної Праці.
 Кулик Надія Михайлівна (1981) — українська бандуристка.